Dairi désigne :

 le souverain du Japon ;
 le dairi, palais intérieur du Daidairi, l'ancien château impérial japonais ;
 un des six groupes batak, dans le nord de Sumatra, en Indonésie ;
 le dairi, leur langue, du groupe sumatra du Nord-Ouest.